Le qualificazioni del singolare dell'Erste Bank Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ruben Bemelmans (ultimo turno)
  Nikoloz Basilashvili (ultimo turno)
  Jan-Lennard Struff (qualificato)
  Michael Berrer (ultimo turno)

  Kenny de Schepper (qualificato)
  Yūichi Sugita (qualificato)
  Mirza Bašić (primo turno)
  Riccardo Bellotti (primo turno)

Qualificati 

  Kenny de Schepper
  Yūichi Sugita

  Jan-Lennard Struff
  Lucas Miedler

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2015
ATP World Tour 2015